Armageddon Dildos — немецкий музыкальный проект из Касселя, исполняющий электронную музыку. Они исполняют песни на английском и немецком языках.

Биография 
Группа Armageddon Dildos была образована Уве Канкой (вокал) и Дирком Краузе (синтезатор) в 1989 году в Касселе. Armageddon Dildos были популярны в Германии, за пределами страны почитались среди любителей индустриальной музыки. Их сравнивают с такими группами как Rammstein, Front 242, Nitzer Ebb, Ministry, Revolting Cocks, Einstürzende Neubauten, Coil и другими.

В 1999 году Дирк покинул группу. Несмотря на это Уве выпускает «Morgengrauen» и «Sangreal» в 2003 и 2005 годах.

В апреле 2007 года группа провела большой тур по Северной Америке впервые за более чем 10 лет.

В 2011 Armageddon Dildos выпускают на лейбле Alfa Matrix альбом «Untergrund».

В настоящее время ведутся работы над записью следующего альбома «Industrial Terrorism».

Название 
Название группы «Фаллосы Армагеддона» — это сленговое обозначение межконтинентальных баллистических ракет.

Дискография

Альбомы 
 That’s Armageddon — (CD Album) 1991 — Zoth Ommog
 Homicidal Dolls — (CD Album) 1993 — Zoth Ommog, Sire Records
 Lost — (CD Album) 1994 — Zoth Ommog • (CD) 1995 — Sire Records
 Speed — (CD Album) 1997 — BMG
 Re:Match — (CD Album) 1999 — Zoth Ommog
 Morgengrauen — (CD) 2003 — Electric Blue
 Sangreal — (CD) 2005 — Ausfahrt
 Untergrund — (CD) 2011 — Alfa Matrix
Dystopia -- (CD) 2020—Alfa Matrix

Синглы и EP 
 East West — (12") 1990 — Zoth Ommog
 Never Mind/Pleasure — (12") 1990 — Zoth Ommog
 Homicidal Maniac — (12") 1992 — Zoth Ommog • (CD Maxi) 1992 — Zoth Ommog • (12") 1993 — Sire Records • (CD Maxi) 1993 — Sire Records
 Fear — (CD EP) 1993 — Zoth Ommog
 07 104 — (CD) 1994 — Zoth Ommog, Semaphore
 Come Armageddon — (12") 1994 — Sire Records • (CD Maxi) 1994 — Sire Records
 Too Far To Suicide — (CS Single) 1995 — Sire Records
 We Are What We Are — (12") 1996 — Metronome • (CD Single) 1996 — Metronome
 Blue Light — (CD Maxi) 1997 — RCA
 Open Up Your Eyes — (CD Maxi) 1997 — BMG Ariola Hamburg GmbH, RCA
 Eastwest 2000 — (CD Maxi) 1999 — Zoth Ommog
Herbstzeitlose -- (CD Maxi) 2018—Alfa Matrix
A.I.Zero feat. Armageddon Dildos -- No Pain Forever -- (CD Maxi) 2019—ScentAir Records
Heut Nacht -- (CD Maxi) 2020—Alfa Matrix

Compilation appearances 

 Body Rapture — (CD) 1990 — Track #6 «Raise Your Head» — Zoth Ommog
 Body Rapture — (LP) 1990 — Side B, Track #1 «Raise Your Head» — Zoth Ommog
 Metropolis 00.01 — (12") 1990 — Side A, Track #1 «East West (Metropolis Mix)» — Metropolis (defunct DJ label)
 Technopolis 2 — (CD) 1990 — Track #8 «East West (Metropolis Mix)» — New Zone
 Technopolis 2 — (LP) 1990 — Side B, Track #2 «East West (Metropolis Mix)» — New Zone
 Technopolis 3 — (CD) 1991 — Track #7 «Resist (Demonstrate Mix)» — New Zone
 The World of Techno — (LP) 1991 — Side B, Track #1 «Never Mind» — Intercord Tonträger GmbH
 The World of Techno Compilation — (CD) 1991 — Track #6 «Never Mind» — Blow Up
 Twitch Recordings Volume 3 — (2xLP) 1991 — Side C, Track #1 «Resist (Remix Mike Wertheim)» — Twitch Recordings
 For Crying Out Loud Chapter 2 — (CS) 1992 — Side B, Track #1 «Resist» and Track #2 «Sex For Money» — FCOL
 The World of Techno Vol. 2 — (LP) 1992 — Side A, Track #4 «Frontline of Violence» — Intercord Tonträger GmbH
 The World of Techno Volume 2 — (CD) 1992 — Track #4 «Frontline of Violence» — Blow Up
 The World of Techno Volume 2 — (CS) 1992 — Side A, Track #4 «Frontline of Violence» — Blow Up
 Zoth In Your Mind — (CD) 1993 — Track #8 «Homicidal Maniac (Crash Head Mix)» — Zoth Ommog
 A Matter of Taste — Intercord PopKomm Compilation 1994 — (2xCD) 1994 — Disc #2, Track #5 «Too Far To Suicide (Radio Edit)» — Intercord Tonträger GmbH
 Art & Dance 5 — (CD) 1994 — Track #10 «The Hunter» — Gothic Arts Records/Lost Paradise
 Moonraker — (2xCD) 1994 — Disc #2, Track #9 «Homicidal Maniac (Video Mix)» — Sub Terranean
 The Colours of Zoth Ommog — (CD) 1994 — Track #6 «I Can’t Remember» — Zoth Ommog
 Totentanz — The Best of Zoth Ommog — (2xCD) 1994 — Disc #1, Track #8 «Resist (Lard Mix)» and Track #9 «Frontline of Violence» — Cleopatra
 We Came to Dance — Indie Dancefloor Vol. IV — (CD) 1994 — Track #16 «The Hunter» — Sub Terranean
 Alternative Final Mix 11 — (CD) 1995 — Track #12 «Too Far To Suicide» — Warner Music (Australia)
 Best Of Zoth Ommog Vol. 1 — (2xCD) 1995 — Disc #1, Track #7 «East West» and Disc #2, Track #3 «Never Mind» — Zoth Ommog
 Colourized Vol. 1 — Cyber Rave & Hard Floor Metal — (CD, Ltd. Edition Promo) 1995 — Track #3 «Unite (Remix)» — Zoth Ommog
 E-Beat — (2xCD) 1995 — Disc #1, Track #10 «Unite» — Polymedia Marketing Group GmbH
 Demolition Zoth — (CD) 1996 — Track #2 «East West Edit» — Cleopatra
 Guitars & Machines Vol. 2 — (2xLP) 1996 — Side D, Track #2 «In My Mind (Like A Knife)» — Blanco Y Negro
 Guitars & Machines Vol. 2 — (2xCD) 1996 — Disc #2, Track #6 «In My Mind (Like A Knife)» — Blanco Y Negro
 Guitars & Machines Vol. 2 — (2xCS) 1996 — Side D, Track #2 «In My Mind (Like A Knife)» — Blanco Y Negro
 Sounds Of 96 Vol. 3 — (CD) 1996 — Track #5 «We Are What We Are» — Musikexpress
 The Digital Space Between Vol. 3 — (CD) 1996 — Track #4 «Uncle D.» — Cleopatra
 GötterDÄmmerung — (2xCD) 1997 — Disc #2, Track #2 «Ich Weiß Nicht (Ob Es Liebe Ist…)» — Gringo Records, Intercord Tonträger GmbH
 Off Road Tracks Vol. 5 — (CD) 1997 — Track #6 «Guilty» — Metal Hammer (Germany)
 The History Files — Volume One — (CD) 1997 — Track #10 «East West (Dildo Effect Mix)», Track #11 «In My Mind (Like A Knife…)», Track #12 «East West (Airplay Mix)» and Track #13 «Z.O.D.» — Zoth Ommog
 Totentanz Vol. II — The History of Zoth Ommog — (2xCD) 1997 — Disc #1, Track #7 «East West» and Disc #2, Track #3 «Never Mind» — Zoth Ommog
 German Classics Electrobeats — (CD) 1998 — Disc #2, Track #2 «Haut (Krupps Mix)» — TCM Musikproduktionsgesellschaft mbH
 10 Years of Zoth Ommog — (CD, Ltd. Edition) 1999 — Track #3 «Never Mind (New 99 Version)» and Track #4 "Never Mind (Original Version) — Zoth Ommog
 Bodyhorst’s Popshow 3 — (CD) 1999 — Track #8 «In My Mind (2000 Remix)» — Bodystyler Magazine
 Cover Classics Volume One — (CD) 1999 — Track #7 «Everyday Is Like Sunday» — Synthetic Symphony
 Electrocity Vol. 12 — (CD) 1999 — Track #9 «Resist 2000» — Ausfahrt
 Music Research Promotional CD Pop.komm '99 Zoth Ommog — (CD) 1999 — Track #12 «2000 In My Mind» — Zoth Ommog
 Straight Shooter (Original Soundtrack) — (CD) 1999 — Track #10 «Straight Shooter» — EastWest Records GmbH
 The Complete History of Zoth Ommog: Totentanz — (4xCD) 1999 — Disc #1, Track #8 «Frontline of Violence» and Track #9 «Godshit (Re-Possessed Relievo Version)» — Cleopatra
 We Came to Watch Part 2 — (VHS) 1999 — Video #11 «Homicidal Maniac» — Credo, Nova Tekk
 ZilloScope: New Signs & Sounds 07-08/99 — (CD) 1999 — Track #1 «In My Mind (Version 2000)» — Zillo
 Cyberl@b V2.0 — (2xCD) 2000 — Disc #1, Track #9 «In My Mind 2000» — Matrix Cube
 N.O.D. The Final Sessions — (2xCD) 2000 — Disc #2, Track #13 «Resist» — Energy Network
 Cyberl@b V.4.0 — (2xCD) 2003 — Disc #1, Track #5 «Traurige Nation» — Alfa Matrix
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 28 — (CD) 2003 — Track #7 «Morgengrauen» — Sonic Seducer
 Electrocity XIII — (CD) 2003 — Track #6 «Morgengrauen» — Ausfahrt
 Bright Lights, Dark Room: Depeche Mode Tribute — (2xCD) 2006 — Disc #1, Track #3 «Dangerous» — Cryonica Music
 XX-Ray — (3xCD) 2008 — Appearing as 'Sara Noxx Feat. Armageddon Dildos', Disc #2, Track #8 «Your Face In My Brain» — Prussia Records

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (German)
 
 Armageddon Dildos at Discogs

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году